La amazilia de Edward, amazilia de pecho blanco, amazilia vientriblanca, amazilia ventrinivosa o colibrí vientriblanco (Amazilia  edward) es una especie de ave apodiforme de la familia de los colibrís (Trochilidae). A veces es colocado en el género Saucerottia. Es sobre todo conocido por el nombre de amazilia  vientriblanca o gorrión, una opción mucho más lógica para un pájaro con el pecho verde y el vientre blanco. Se encuentra en Costa Rica, Panamá y el extremo noroeste de Colombia (cerca de la frontera con Panamá).

Su hábitat natural son las tierras bajas subtropicales o tropicales, bosques húmedoss, subtropicales o tropicales húmedos montanos, y bosques antiguos muy degradados.

Referencias

Enlaces externos 

edward
Aves de América Central
Taxones descritos por Adolphe Delattre
Taxones descritos por Jules Bourcier
Animales descritos en 1846